El Serrat dels Apòstols és una muntanya de 783 metres que es troba al municipi de Castellar de la Ribera, a la comarca catalana del Solsonès.

Referències 

Muntanyes de Castellar de la Ribera